Molenstraatkerk (Nijmegen, ook wel Petrus Canisiuskerk genaamd)
 Sint-Petrus Canisiuskerk (Puth)

Petrus Canisiuskerk